Монте Оскуро има више значења:

 Монте Оскуро, Монте Обскуро (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Монте Оскуро (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику